

Geografia 
 Francia
 Reuil – comune nella regione del Grande Est 
 Reuil-en-Brie – comune nella regione dell'Île-de-France
 Reuil-sur-Brêche – comune nella regione dell'Alta Francia
 Vincy-Reuil-et-Magny – comune nella regione dell'Alta Francia